Жорж «Джо́нни" Серво́-Гаве́н (, 18 января 1942, Гренобль — 29 мая 2006, Гренобль) — французский автогонщик, пилот Формулы-1 и 24 часов Ле-Мана. Чемпион Европы по автогонкам в классе Формула-2.

Формула-1 

В  Серво-Гевин впервые участвовал в гонках Формулы-1 — он выступал на Гран-при Монако за команду Matra. Джонни сошёл с трассы из-за дефекта привода топливного насоса.  В  Джонни Серво-Гевин принимал участие в 5 из 12 Гран-при: Монако, Франции (за команду Cooper), Италии, на котором он занял 2 место, Канады и Мексики. В чемпионате Джонни набрал 6 очков (все за подиум в Италии) и занял 13 место.  В чемпионате  года Серво-Гевин выступал на 4 Гран-при из 11: Германии, Канады, где набрал единственное очко сезона, США и Мексики. Результат — 16 место в общем зачёте.   сезон пилот провёл в команде Tyrrell и участвовал в первых 3 Гран-при Сезона: ЮАР, Испании, на котором набрал 2 очка за 5 место, и Монако. В общем зачёте Джонни Серво-Гевин занял 19 место.

Полная таблица результатов

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Matra
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Обладатели подиума в Формуле-1